Натуральне число 1917
 1917 рік до нашої ери
 1917 — рік нашої ери
 «1917» — фільм британського режисера Сема Мендеса